Појам Битка код Ниниве може да се односи на:

 Битка код Ниниве (612. п. н. е.)
 Битка код Ниниве (627)